«Мале́на» (, ) — итальянская драма 2000 года режиссёра и сценариста Джузеппе Торнаторе по одноимённому рассказу Лучано Винцензони. Главные роли сыграли начинающий итальянский актёр Джузеппе Сульфаро (которому на момент съёмок исполнилось 16 лет) и Моника Беллуччи.

Сюжет 
Фильм представлен как воспоминания героя о своём детстве во времена Второй мировой войны. Главный герой, Ренато, в подростковом возрасте перебирается с семьёй в небольшой сицилийский городок. Его отец дарит ему новый велосипед, который помогает Ренато влиться в компанию парней-одноклассников.

После школы ребята обсуждают дочь своего учителя словесности, двадцатисемилетнюю Малену, чья красота не даёт покоя жителям всего города. Ребята наблюдают за ней на улице и делятся друг с другом своими откровенными фантазиями с участием Малены, а также подшучивают над её глухим отцом. Малена проводила своего мужа в армию и сейчас живёт в его доме. Девушка пытается найти работу, но никто из мужчин не берёт её из страха перед жёнами. Жители распускают слухи о её распущенности, мужчины пытаются стать её любовниками, но Малена сохраняет верность мужу.

Ренато начинает втайне от всех наблюдать за ней через щели в стенах её дома. Он покупает пластинку с песней, под которую танцевала Малена, и слушает её по вечерам, представляя разные сексуальные сцены с участием Малены. Это приводит его к ссорам с родителями. Вскоре в город приходит весть о смерти на войне мужа Малены, что даёт людям новый повод для сплетен. Все мужчины пытаются ухаживать за ней, но Малена непреклонна. Одноклассники Ренато посылают отцу Малены, своему учителю, записку о том, что Малена занимается проституцией. Профессор отрекается от дочери, и та остаётся совсем одна. Отношение горожан к девушке доходит до откровенного хамства, грубости и пошлых подшучиваний. Но Малена игнорирует всех.

Почти год находясь в трауре, девушка пытается наладить личную жизнь с молодым офицером. На пороге её дома её новый избранник сталкивается с местным стоматологом, который также заявляет о своих правах на Малену. Жители города решают осудить Малену за связь с женатым стоматологом, но на суде выясняется, что все любовные истории, рассказанные стоматологом о них с Маленой, ложны, а офицер, с которым Малена пыталась завести отношения, отказывается от всякой серьёзности в отношении с девушкой, опорочив таким образом её честь. Адвокату Малены, толстому неопрятному, не любящему мыться мужчине,  удаётся защитить её на суде. Тем не менее взамен он во время визита к Малене принуждает её к близости, в виде оплаты за его услуги. Охваченный страстью адвокат решает жениться на Малене, но его мать, всецело помыкающая им, не даёт на это своего согласия. 

Ренато в это время отдаляется от своих друзей и пытается мстить обидчикам девушки. Он дерётся с одноклассниками, которые высказываются грубо о Малене, тайно плюёт в чай оскорбляющим её мужчинам, мочится в сумочку поносящей её женщины, швыряет камень в стеклянную дверь магазина, выражая таким образом свой протест. Он даже ходит в церковь и молится за благополучие Малены и просит статую святого защитить её. Но после того, как адвокат силой принуждает Малену к близости, Ренато в наказание отбивает статуе святого руку.

Вскоре город начинает бомбить союзная авиация, и отца Малены заваливает обломками зданий. Но жители городка видят в этом только повод для новых сплетен. И тогда доведённая до отчаяния Малена, у которой не осталось ни средств к существованию, ни родных, решает соответствовать навязываемому ей жителями образу. Она отрезает волосы, красится под шатенку и начинает уступать домогательствам мужчин, приносящих ей продукты, а вскоре перекрашивается в блондинку, сходится с местной проституткой и они вместе кутят с германскими офицерами.

Ренато же просто сходит с ума от страсти к Малене и по ночам истязает себя рукоблудием. В своих горячечных видениях он спасает её от различных врагов. Его родители, чувствуя недуг ребёнка, пытаются лечить его разными способами: отец наказывает домашним арестом, мать пытается прибегнуть к помощи церкви, но всё безуспешно. И, отчаявшись, отец принимает решение отвести его в бордель. Там юноша выбирает девушку, внешне очень похожую на Малену, и занимается с ней сексом, воображая перед собой объект своей страсти.

Ненависть горожан к Малене возрастает до предела. Во время вступления американских войск в городок местные женщины силой вытаскивают Малену на улицу и жестоко избивают. Они рвут на ней одежду и обрезают ей волосы. Избитая и остриженная Малена неистово кричит на толпу и убегает. Неотступно следующий за ней Ренато вскоре видит её в вагоне поезда, покидающего город. Через некоторое время в город прибывает считавшийся погибшим муж Малены. На войне он потерял руку и сидел в плену. Тщетно он пытается выяснить, что случилось с его женой, и ни у кого не находит ответа. Ренато решается подбросить мужу Малены письмо, в котором пишет, что Малену в городке оговорили, что она была верной женой и никого не любила, кроме своего мужа, что в её жизни много чего произошло, но всё это случилось тогда, когда её мужа считали погибшим. В концовке письма Ренато сообщает мужу, что последний раз видел Малену, когда она садилась на поезд в Мессину.

Проходит год, и к изумлению жителей городка Малена с мужем возвращаются в город. Придя на рынок, Малена видит среди торговок и покупательниц своих обидчиц, они удовлетворённо отмечают, что у Малены появились морщины вокруг глаз, да и фигура уже не та, и решают попробовать с ней заговорить. После некоторой паузы Малена, как ни в чём не бывало, отвечает на их приветствие, напряжение спадает, и все женщины на рынке спешат продемонстрировать признаки своего расположения к Малене; она набивает полные сумки продуктами и идёт домой. Проходя по набережной, она роняет сумку с апельсинами. Ренато подбегает и помогает Малене собрать рассыпавшиеся апельсины, робко прикасаясь к её рукам. После этого, впервые заговорив с ней, он желает ей счастья. Малена отвечает ему грустной улыбкой и уходит домой, а Ренато бросается к своему велосипеду и впервые отчаянно мчится прочь от предмета своей страсти и своей невинности. Свой рассказ о Малене Ренато завершает словами, что за прошедшие с тех пор годы он любил многих женщин, которые, заключая его в объятья, спрашивали, будет ли он их помнить, но единственная, кого он запомнил на всю жизнь — та, которая никогда не спрашивала — это Малена…

В ролях

Саундтрек 
Саундтрек к фильму композитора Эннио Морриконе был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Список композиций 
 Inchini Ipocriti E Disperazione
 Malèna
 Passeggiata In Paese
 Visioni
 Nella Casa
 Malèna (End Titles)
 Linciaggio
 Orgia
 Il Ritorno
 Bisbigli Della Gente
 Ma L’Amore No
 Casino Bolero
 Altro Casino
 Visioni (Fantasie D’Amore)
 Cinema D’Altri Tempi
 Ipocrisie
 Pensieri Di Sesso
 Momenti Difficili

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Италии 2000 года
Проституция в фильмах
Эротические фильмы Италии
Эротические фильмы 2000 года
Фильмы Medusa Film